

Гилибець () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Поморіє.
 Гилибець () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.